Die St. Petersburg Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Oktober 2004 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der dieses Jahr nicht beim Turnier antrat. Im Finale schlug Michail Juschny (Nr. 4 der Setzliste) den Slowaken Karol Beck in zwei Sätzen. Für Beck war es das einzige Finale, was er in seiner Karriere erreichte, Juschny gewann den 2. Titel seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Julian Knowle und Nenad Zimonjić, die in diesem Jahr als Setzlistenerste im Halbfinale ausschieden. Stattdessen gewannen die Zweiten der Setzliste Arnaud Clément und Michaël Llodra das Turnier. Zusammen war es ihr erster gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Sankt Petersburg